«WHL плюс/минус Эворд» () — приз, ежегодно вручаемый Западной хоккейной лигой игроку с наилучшим показателем «плюс/минус».

Марк Уоттон — единственный игрок, кто выигрывал трофей дважды, и кто сделал это два раза подряд.

Обладатели трофея

См. также 
 АвтоПро Плаке (QMJHL)

Примечания 

Награды Западной хоккейной лиги